Mezzo (italienisch „halb“) steht für:

 Mezzo (Desktop-Umgebung), eine Desktop-Umgebung für Linux
 eine Kurzform von Mezzosopran
 Mezzo TV, ein französischer Fernsehsender
 mezzo mix, ein Getränk
 Mezzo (Anime), eine Anime-Fernsehserie von 2004

Sonstiges:
 Mezzo Buttress, Felssäule im Grahamland, Antarktika

Siehe auch: